Генна́дий Петро́вич Ни́лов (род. 1 октября 1936, Луга, Ленинградская область) — советский и российский актёр.

Биография 
Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в городе Луге Ленинградской области. Отец был служащим, мать — поваром.

Мать Геннадия Нилова — родная сестра жены Павла Петровича Кадочникова, поэтому после Великой Отечественной войны семья Ниловых некоторое время жила в семье знаменитого актёра. Именно в этот период Гена заинтересовался профессией актёра. Учась в школе, он руководил драматическим кружком, где сам ставил спектакли, подбирал костюмы и грим для исполнителей. Одновременно увлекался спортом, занимаясь в спортивной школе Виктора Алексеева, по окончании которой получил девять разрядов в различных видах спорта.

В возрасте десяти лет Геннадий снялся в массовке в советской художественной военной драме «Подвиг разведчика» (1947) режиссёра Бориса Барнета, главную роль в котором исполнил его дядя — Павел Кадочников.

Затем, учась на четвёртом курсе института, Нилов снялся в эпизодах фильмов «В твоих руках жизнь» (1958), «Шинель» (1959) и «Поднятая целина» (1959—1961).

В 1959 году окончил актёрский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского (курс Леонида Фёдоровича Макарьева) и был принят в штат киностудии «Ленфильм», где сразу получил главную роль (Иван Кондаков) в советском художественном фильме «Человек с будущим» (1960) режиссёра Николая Розанцева.

Всесоюзную известность и любовь зрителей актёру принесла одна из главных ролей в известной советской кинокомедии режиссёра Генриха Оганесяна «Три плюс два» (1963) — роль физика Степана Ивановича Сундукова (Стёпа, «Сундук», «Доктор»).

В 1993 году, отработав на «Ленфильме» тридцать четыре года, Геннадий Нилов был уволен по сокращению штата, после чего твёрдо решил завершить актёрскую карьеру. Переехал с женой из Санкт-Петербурга в город Приозерск Ленинградской области, где живёт в своём домике рядом с Ладожским озером, наслаждается природой, рыбачит.

Семья 
 Первая жена — Светлана Николаевна Жгун (5 сентября 1933 — 18 января 1997), советская актриса театра и кино.
 Вторая жена (с 14 февраля 1962 года по настоящее время) — Галина Панкратьевна Нилова, инженер-химик.
 Сын — Антон Геннадьевич Нилов, работает менеджером в фирме по производству автомобильных шин.
 Сын — Алексей Геннадьевич Нилов (род. 31 января 1964), советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2006).
 Внучка — Елизавета Алексеевна Нилова (род. 14 декабря 1985), актриса Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.
 Внук — Дмитрий Алексеевич Нилов (род. 1992), музыкант-мультиинструменталист.
 Внук — Никита Алексеевич Нилов (род. 2003, Москва).
 Муж сестры матери — Павел Петрович Кадочников (16 (29) июля 1915 — 2 мая 1988), советский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог, лауреат трёх Сталинских премий (1948, 1949, 1951), народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1985).
 Брат двоюродный — Пётр Павлович Кадочников (27 декабря 1944 — 21 июля 1981), советский актёр.
 Племянница — Наталья Петровна Кадочникова (род. 14 апреля 1969), актриса «N-театра» под руководством Алексея Нилова (2010—2012), художественный руководитель Творческой мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова в Санкт-Петербурге (с 2012 года).

Фильмография 
  — Подвиг разведчика — мальчик (эпизод)
  — В твоих руках жизнь 
  — Шинель 
 1959— — Поднятая целина 
  — Человек с будущим — Иван Кондаков, шахтёр, молодой изобретатель
 1960 — Сын Иристона 
 1961 — Самые первые — Николай Андреевич, врач-испытатель
  — Первый мяч (короткометражный) — Володя
  — Три плюс два — Степан Иванович Сундуков (Стёпа, «Сундук», «Доктор»), физик (доктор физико-математических наук)
  — Помни, Каспар… — солдат с перебитой ключицей
 1964 — След в океане —  Валерий Андреевич Кушля, врач
  — Музыканты одного полка — парень-могильщик
 1965 — Первый посетитель — Бубнов
 1965 — Третья молодость — Лев Иванов, артист балета
  — Продавец воздуха — Виктор Клименко, советский геолог
  — Первороссияне — Мирон Климкович
  — Утро долгого дня — Снегин
 1968 — Снегурочка — Курилка
  — Тройная проверка — Волошин
 1969 — Рокировка в длинную сторону — шофёр консульства
  — Салют, Мария! — Анджей, польский боец-интернационалист
 1970 — Миссия в Кабуле — Иван Колокольцев
  — Море нашей надежды — Юрченко
 1971 — Прощание с Петербургом
  — В чёрных песках — комиссар
  — Пусть он останется с нами — папа
 1974 — Свет в конце тоннеля — Синицын, полковник
 1974 — Следую своим курсом — моряк
 1974 — Сержант милиции — врач
  — Капитан Немо — Жорж Шейно
 1975 — Звезда пленительного счастья — доставивший депешу Трубецкой
  — Дума о Ковпаке (фильм № 3 «Карпаты, Карпаты…») — Базыма
 1976 — Меня это не касается — Николай Сергеевич Кравченко, майор милиции
  — Кто — за, кто — против
  — Каждый третий — Антонов
  — Я тебя никогда не забуду — Шустов
 1983 — Комбаты (ТВ) — Зарапин, подполковник
  — Турксиб
 1986 — Мост через жизнь (ТВ) — Лавр Дмитриевич Проскуряков, профессор
 1986 — На перевале — Пахомов
  — Белое проклятье — Петухов
 1987 — Поражение — Полтавский
  — Операция «Вундерланд» — начальник разведки
  — Степан Сергеевич (ТВ) — генерал-полковник
  — Адвокат (название в кинопрокате — Убийство на Монастырских прудах) — Фёдор Иванович Одинец, потерпевший
  — Анна Карамазофф — майор КГБ
  — Конь белый — министр
 1993 — Роман императора — ''господин Летьё

Интересные факты 
На одном курсе Геннадий Петрович учился с Сергеем Юрским, Андреем Дударенко и Аркадием Кацом.

Примечания

Ссылки 
 Нилов Геннадий Петрович. Биография, фильмы и роли.  Авторский проект Алексея Тремасова // a-tremasov.ru (2015 год)
 Нилов Геннадий Петрович. Биография, фильмография, фотографии актёра.  // ruskino.ru

Кадочниковы — Ниловы
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Дети-актёры СССР